Franca – nome proprio di persona italiano femminile 
Franca – municipio dello stato di San Paolo (Brasile)

Persone
Celia Franca – ballerina britannica
Lya Franca – attrice italiana
Rafael Natal Diniz Franca – lottatore brasiliano

Altri progetti

Pagine correlate
França